Андре́евская улица () города Прилуки берёт своё начало от реки Удай на Квашенцах и идёт на юг на Ракитный. Имеет твёрдое покрытие. Проложена согласно генплана застройки города 1802 года. Застройка улицы началась в середине XIX века. На 1900 год на ней насчитывалось 27 хозяйств и 32 жилых дома. Часть улицы от улицы 1-го Мая на юг называлась Каневской дорогой, так как вела с село Каневщина. В 1925 году улица была переименована в Пролетарскую, а решением горсовета от 31.05.2001 г. ей было возвращено историческое название — Андреевская.

Трассировка 
Начинается от улицы 2-й Козачьей и идёт на юг до улицы Челюскинцев.
Пересекается улицами:
 улица Ивана Скоропадского
 Киевская улица
 Николаевская улица
 Константиновская улица
 Андреевский 2-й переулок
 1 Мая улица
 улица Дмитрия Шкоропада
 Андреевский переулок
 18 Сентября улица
 Ракитная улица

Здания, сооружения, места 
Улица застроена частными домами.

Транспорт 
Автобусное движение осуществляется в районе ж/д переезда и завода «Пластмасс»
Остановка: завод «Пластмасс»

Литература 

Улицы Прилук